Westküstenbahn steht für:
 Marschbahn, Eisenbahn in Schleswig-Holstein
 Västkustbanan, Eisenbahn in Schweden
 West Coast Main Line, Eisenbahn in Großbritannien